Censor kan referere til:

 Censor (Antikkens Rom) - et højtstående embede i det antikke Rom
 Censor (eksamen) - en person der skal sikre eleven en fair og uvildig bedømmelse ved en eksamen
 Censor (censur) - en person som yder censur
 Censor (sang) – Gulddrengs 9. single

Ikke at forveksle med sensor